

Nom de famille 

 Maria Cristina Messa (1961-), médecin et personnalité politique italienne

Autres 
 Messa (Puccini)
 Messa per Rossini
 Messa, un quartier de Yaoundé au Cameroun